Aphyolebias är ett släkte av fiskar. Aphyolebias ingår i familjen Rivulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandkarpar
Aphyolebias